Појам Челмсфорд (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Челмсфорд, рад у Уједињеном Краљевству у Енглеској
 Фредерик Тезигер, 2. барон Челмсфорд